Kenji Ōba – attore ed ex stuntman giapponese
 Kenji Ōba – calciatore giapponese